

Chimica 
 Carbonio-14 – un isotopo instabile naturale del carbonio

Codici 
 C-14 – designazione degli aerei USA del Boeing YC-14
 C14 – negli scacchi, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa francese

Altro 
 C14 – Connettore IEC – connttore polarizzato, tripolare, usato nei cavi elettrici
 C-14 – androide della serie di manga e anime Dragon Ball
 C14 – fantomatico prodotto dell'azienda in cui lavorano i personaggi di Camera Café
 C14 – tomba dell'antico Egitto